Камакура
Камакура (Сайтама)
Камакура (Тояма)
Камакура (Фукуй)
Повіт Камакура